Menelik I – re etiope figlio di Salomone e di Makeda, regina di Saba
Menelik II – re etiope
Lingua di Menelik – giocattolo carnevalesco
Menelik – rivista a fumetti erotici/umoristici italiana degli anni settanta